Елена Богдан і Александра Каданцу були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ралука Олару і Анна Татішвілі.
Оксана Калашникова і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Андрея Міту і Патрісія Марія Тіг з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Тур WTA 2015
2015